

Geografia 
 Jáuregui –  località del partido di Luján nella provincia di Buenos Aires

Persone 
 Agustín de Jáuregui – militare e politico spagnolo
 Baudilio Jáuregui – ex calciatore uruguaiano, difensore 
 Ignacio Jáuregui – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano, difensore
 José María Jáuregui – calciatore spagnolo, portiere
 Juan de Jáuregui – attentatore alla vita di Guglielmo I d'Orange 
 Lauren Jauregui – cantautrice statunitense
 Quentin Jauregui – ciclista su strada francese
 Sergio Jáuregui – calciatore boliviano, difensore